Rhynchoseptoria är ett släkte av svampar. Rhynchoseptoria ingår i divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Rhynchoseptoria